Ciccio ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo di Ciccio, bekannt als Duilio (Sänger) (* 1973), Schweizer Sänger

Ciccio ist der Spitzname folgender Personen:

 Ciccio, Spitzname von Francesco Graziani (Fußballspieler) (* 1952), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Ciccio Barbi, Spitzname von Alfio Francesco Barbi (* 1919), italienischer Schauspieler
 Ciccio Ingrassia, Spitzname von Francesco Ingrassia (1922–2003), italienischer Komiker, siehe Franco & Ciccio
 Ciccio Napoletano, Spitzname von Francesco Graziani (Maler), italienischer Maler 
 L’abate Ciccio, Spitzname von Francesco Solimena (1657–1747), italienischer Maler

Siehe auch:
 Ciccio perdona… io no!, italienischer Film von Marcello Ciorciolini (1968)